Barking kan syfta på:

 Barking, London – en före detta stad, numera stadsdel i London, England
 Barking, Suffolk – en by i Suffolk, England